Grande Khingan – catena montuosa della Mongolia Interna
 Piccolo Khingan – catena montuosa dello Heilongjiang
 Khingan Esterno o Monti Stanovoj – catena montuosa della Siberia